Spirowo (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Spirowo (Twer, Spirowski), Siedlung städtische Typs, Verwaltungssitz des Spirowski rajon der Oblast Twer

Dörfer:
 Spirowo (Archangelsk), in der Oblast Archangelsk
 Spirowo (Jaroslawl), in der Oblast Jaroslawl
 Spirowo (Leningrad, Boksitogorski, Jefimowskoje), in der Oblast Leningrad, Boksitogorski rajon, Stadtgemeinde Jefimowskoje
 Spirowo (Leningrad, Boksitogorski, Samoilowskoje), in der Oblast Leningrad, Boksitogorski rajon, Landgemeinde Samoilowskoje
 Spirowo (Leningrad, Lodeinopolski), in der Oblast Leningrad, Lodeinopolski rajon
 Spirowo (Leningrad, Wolchowski), in der Oblast Leningrad, Wolchowski rajon
 Spirowo (Moskau, Podolski), in der Oblast Moskau, Podolski rajon
 Spirowo (Moskau, Wolokolamski), in der Oblast Moskau, Wolokolamski rajon
 Spirowo (Nowgorod), in der Oblast Nowgorod
 Spirowo (Pskow), in der Oblast Pskow
 Spirowo (Twer, Kimrski), in der Oblast Twer, Kimrski rajon
 Spirowo (Twer, Lesnoi), in der Oblast Twer, Lesnoi rajon
 Spirowo (Twer, Spirowski, Penkowskoje), in der Oblast Twer, Spirowski rajon, Landgemeinde Penkowskoje
 Spirowo (Twer, Torschokski), in der Oblast Twer, Torschokski rajon
 Spirowo (Wologda, Babajewski), in der Oblast Wologda, Babajewski rajon
 Spirowo (Wologda, Tscherepowezki), in der Oblast Wologda, Tscherepowezki rajon